Remeţi két romániai falu román neve:
 Jádremete
 Pálosremete